Annelie kan avse:
 Annelie – ett kvinnonamn, se Anneli
 Annelie – en hybrid inom familjen rosväxter, se smulgubbe
 Annelie - ett livs historia – en tysk film från 19410 i regi av Josef von Baky, originaltitel Annelie - die Geschichte eines Lebens